

Населені пункти та їхні частини

 Калішкі — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Калішкі — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Калішкі — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Калішкі — частина села Цецьори в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Калішкі — осада в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки